Camões bezeichnet:

 Instituto Camões, portugiesisches Sprach- und Kulturinstitut
 Prémio Camões, höchster portugiesischer Literaturpreis

Camões ist der Familienname folgender Personen:
 João Camões (* 1983), portugiesischer Musiker
 Jorge Trindade Neves de Camões (* 1969), osttimoresischer Diplomat
 Luís de Camões (1524/1525–1579/1580), portugiesischer Nationaldichter

Camões bzw. Camoes steht für:

 (5160) Camoes, Asteroid des Hauptgürtels